4-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1964 () проводился в городе Эдмонтон (провинция Альберта) c 24 по 28 февраля 1964 года. В провинции Альберта и городе Эдмонтон чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (для команды, которую возглавляла скип Ina Hansen, это была 2-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Mickey Down), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Irene Snow).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команда-чемпион
 команды, выходящие в тай-брейк за розыгрыш 2-го и 3-го мест

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1964

1964
Спортивные соревнования в Эдмонтоне
Спорт в Канаде в 1964 году
Февраль 1964 года